Петър Иванов може да се отнася за:
 Петър Иванов (1847-1927), български просветен деец;
 Петър Иванов (1853-1926), български революционер;
 Петър Иванов (1856-1931), български опълченец;
 Петър Иванов (1903-1968), български футболист;
 Петър Иванов (1907-1944), командир на Омуртагския партизански отряд;
 Петър Иванов (р. 1938), български агроном, ст. научен сътрудник 1 ст.;
 Петър Иванов (р. 1944), български инженер, колекционер, притежател на най-голямата колекция от 40 000 бр. карикатури;
 Петър Иванов (р. 1946), български учен, психолог, доцент;
 Петър Иванов, учен от Центъра за демографска политика във Варна.